De Segunda Liga 2013–2014 was de 24ste editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie telde 22 deelnemende clubs. Het ging van start op 10 augustus 2013 en eindigde op 11 mei 2014. De competitie stond deze jaargang bekend onder de naam Liga 2 Cabovisão.

De nummers één en drie, respectievelijk Moreirense en FC Penafiel, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2014/15), omdat de nummer twee, het reserveteam van FC Porto, niet kon promoveren. De nummer vier CD Aves speelde een play-off promotie/degradatie tegen Paços de Ferreira, de nummer voorlaatste uit de hoogste afdeling die het vege lijf wist te redden in deze nacompetitie. De competitie kende dit seizoen geen degradanten omdat de competitie volgend seizoen werd uitgebreid, van 22 naar 24 clubs.

In 462 duels werd in totaal 1062 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.30 doelpunt per wedstrijd. Dat lag enigszins lager ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.44. Topscorer was Jorge Costa Pires van kampioen Moreirense met 22 treffers.

Eindstand

Statistieken

Scheidsrechters

Zie ook
Primeira Liga 2013/14
Taça da Liga 2013/14

Segunda Liga
2014